Сервач (річка) — річка в Білорусі;
 Сервач (село) — село в Вілейському районі Мінської області.